Aceasta este lista de țărilor în funcție de produsul intern brut (nominal). Cifrele exprimă milioane de dolari americani și sunt calcutate pe baza mediei cursurilor de schimb.
 Prima coloană de valori conține estimările din octombrie 2022 ale membrilor FMI, publicate de această instituție.
 A doua coloană de valori cuprinde ultimele date ale Băncii Mondiale.
 A treia coloană de valori conține cele mai recente cifre publicate de Organizația Națiunilor Unite.

Liste 
Tabelul clasifică inițial fiecare țară sau teritoriu după cele mai recente estimări anuale și poate fi reclasat pe fiecare dintre coloane.

Valori istorice de comparație 

În cele ce urmează sunt reprezentate, pe de o parte, țările cu cel mai mare PIB în milioane de dolari americani. Este de remarcat faptul că rate de creștere diferite se pot realiza și prin schimbări ale cursului de schimb.

Pe de altă parte, sunt reprezentate țările cu cel mai mare PIB în funcție de paritatea puterii de cumpărare în miliarde de dolari internaționali (PPP-$). Fundamentul de calcul este puterea de cumpărare a unui dolar american în SUA.

Note explicative

Referințe

Vezi și 
 Lista țărilor în funcție de PIB (PPC)
 Lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor
 Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor
 Listă de țări în funcție de distribuția venitului
 Listă de monede după țară
 Lista statelor lumii
 Lista țărilor după continent

Legături externe 
 Baza de date a Fondului Monetar Internațional (engl.)
 Economic & Social Data Ranking  cu date de la OECD & FMI
 IMF DataMapper (engl.)

Țări în funcție de PIB
Liste de țări
Macroeconomie